Bouchaïb El-Moubarki (بوشعيب المباركي en arabe), né le  à Sahel, est un footballeur international marocain reconverti comme entraîneur. 

Il est actuellement l''entraîneur de l'équipe espoir du Raja Club Athletic, club où il a passé la majorité de sa carrière.

Sélection en équipe nationale

Carrière 
 1998-1999: Rachad Bernoussi 
 1999-2001: Raja CA  
 2001-jan 2003: Al Sadd Doha  
 jan 2003-2003: Al Ahly Doha  
 2003-2004: Al Rayyan Club  
 2004-jan 2005: Al Wasl Dubaï  
 jan 2005-2005: Al Wakrah Club 
 2005-déc 2005 : Raja CA  (11 matchs, 5 buts)
 déc 2005-fév 2007 : Al Rayyan Club  
 fév 2007-2007 : Al Arabi Doha  
 2007-2009 : Grenoble Foot 
 2009-2010: Moghreb de Tétouan  
 2010- : Raja CA

Palmarès 

Avec le Raja CA :
 Vainqueur de la Ligue des champions de la CAF en 1999
 Vainqueur de la Supercoupe d'Afrique en 2000
 Champion du Maroc en 1999, 2000, 2001, et 2011
 Vainqueur de la Coupe du Trône en 2005

Avec d'autres clubs :
 Vainqueur de la Coupe du Qatar en 2005 avec l'Al Wakrah Club
 Vainqueur de la Coupe du Qatar en 2006 avec l'Al Rayyan Club

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international marocain
Naissance en janvier 1978
Joueur du Raja Club Athletic
Joueur de l'Al-Ahli Doha
Joueur de l'Al-Rayyan SC
Joueur de l'Al-Wakrah SC
Joueur du Grenoble Foot 38
Joueur du Moghreb de Tétouan
Joueur de l'Al Sadd Sports
Joueur de l'Al-Arabi SC
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2004
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2000